Muhammad al-Hakim ist der Name folgender Personen:

* Muhammad Baqir al-Hakim (1939–2003), irakischer Geistlicher und Oppositionsführer
 Muhammad Said al-Hakim (1934–2021), irakischer Großajatollah